Wild Honey, a Beach Boys 1967-ben kiadott második sorlemeze
Wild Honey, az előbbiről elsőként kimásolt kislemezdal